Рома́новский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

Административный центр — село Романово, расположенное в 220 км от Барнаула.

География 
Район расположен на западе края, в восточной части Кулундинской равнины. На севере граничит с Завьяловским районом, на востоке с Мамонтовским, на юге с Волчихинским и Новичихинским, на западе с Родинским районом.

Площадь — 2082 км².

Рельеф равнинный. Климат континентальный. Средняя температура января −18,2°С, июля +19°С. Годовое количество атмосферных осадков 340 мм. На территории района расположены озёра Молоково, Горькое. Почвы — южные чернозёмы, встречаются солонцы, солончаки. Много берёзовых колков. Обитают лиса, заяц.

История 
Образован 15 января 1944 года из 6 сельсоветов Завьяловского района и 4 сельсоветов Мамонтовского района.

Население

Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Романовский район с точки зрения административно-территориального устройства края включает 12 административно-территориальных образований — 12 сельсоветов.

Романовский муниципальный район в рамках муниципального устройства включает 12 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Населённые пункты 
В Романовском районе 16 населённых пунктов.

В сносках к названию населённого пункта указана административно-территориальная принадлежность

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство товарного и семенного зерна, овцеводство. На территории района находятся маслозавод, цех валяной обуви, ремонтные, строительные предприятия.

Транспорт 
По территории района проходит автомобильная трасса «Алейск — Родино — Кулунда — Павлодар».

Известные жители 
 Савченко Василий Федотович (1909—1982) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Романовского района
 Романовский район на сайте краевой администрации
 Неофициальный общественный сайт Романовского района

Районы Алтайского края